Лука Бати (; ,  — 17 октября 1608, ) — итальянский  конца эпохи Ренессанса и начала барокко, .

Биография 
Ученик каноника Базилики Сан-Лоренцо (Флоренция) композитора Кристофано Малвецци.

С 1596 г. был капельмейстером Пизанского собора, а затем занимал ту же должность при дворе Медичи и в флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре (с 1598 по 1599).

Созданная им музыка для свадеб семейства Медичи и флорентийских карнавалов утеряна, но сохранившиеся мадригалы (1594, 1598) и произведения духовной музыки — высокого качества.

В числе его известных учеников Марко да Гальяно, композитор, сыгравший важную роль в истории ранней оперы.

Важнейшие сочинения 
 II primo libro de Madrigali 5 voci (1594)
 II secondo libro de Madrigali 5 voci (1598)
 хор 3 и 4 Il Rapimento di Cefalo
 Симфония № 5 си-бемоль мажор, D. 485

Примечания

Ссылки 
 Bati, Luca 
 Симфония № 5 си-бемоль мажор, D. 485